Il doppio maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Ken Flach e Rick Leach che hanno battuto in finale Glenn Michibata e David Pate 2-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Mark Kratzmann /  Wally Masur (quarti di finale)
 Patrick McEnroe /  Jonathan Stark (secondo turno)
 Brad Pearce /  Byron Talbot (secondo turno)
 Patrik Kühnen /  Diego Nargiso (secondo turno)

 Ken Flach /  Rick Leach (Campioni)
 Mark Keil /  Dave Randall (primo turno)
 Neil Broad /  Gary Muller (primo turno)
 Glenn Michibata /  David Pate (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1993